Кунова — село в Польщі, в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства.
 Кунова — поселення в Словенії, в общині Горня Радгона, Помурський регіон.
  — річка в Росії, у Калузькій області.